San Damiano est la graphie italienne pour un saint de l'Église catholique, Saint Damien, généralement associé à Saint Côme : Côme et Damien. Il peut aussi faire référence à :

Toponymie 
 en  :
 San-Damiano, commune de la Haute-Corse ;

 en  :
 San Damiano al Colle, une commune de la province italienne de Pavie,
 San Damiano d'Asti, une commune de la province italienne d'Asti,
 San Damiano Macra, une commune de la province italienne de Coni,
 San Damiano, une partie de la localité italienne de Brugherio, de la province de Monza et de la Brianza,
 San Damiano, un hameau de la commune de San Giorgio Piacentino ;

Autres 
 San Damiano, une chapelle et couvent franciscain d'Assise, en Ombrie :
 Le crucifix de San Damiano, une grande croix associée à saint François d'Assise, se trouvant aujourd'hui dans la basilique Sainte-Claire d'Assise.

Voir aussi 
 Damiano